Список 782 коммун во французском департаменте Сомма региона Пикардия.

См. также 
 Департамент Сомма

Сомма